Příjmení Blecha nosí více osobností:

 Alois Blecha (1856–1902) – český podnikatel a stavitel
 Ivan Blecha (* 1957) – český filosof a historik
 Josef Blecha (1841) (1841–1900) – architekt a stavitel, bratr Matěje Blechy
 Josef Blecha (1896) (1896–1958) – architekt a stavitel, syn Matěje Blechy a synovec Josefa Blechy
 Karl Blecha (* 1933) – rakouský politik
 Matěj Blecha (1861–1919) – architekt a stavitel, spolupracovník Emila Králíčka
 Oldřich Blecha (1892–1951) – hudební skladatel a sběratel lidových písní
 Petr Blecha (* 1968) – český rozhodčí ledního hokeje, bývalý hokejista a pedagog
 Stanislav Blecha (* 1956) – slovenský fotbalista

Externí odkazy 
 

Česká příjmení